Масюлис () — литовская фамилия. Известные носители:
 Масюлис, Альгимантас Ионович (1931—2008) — советский и литовский артист театра и кино, Народный артист Литовской ССР.
  (род. 1980) — литовский баскетболист, центровой.
  (1889—1965) — литовский судья и политик, председатель Верховного трибунала Литвы.
  (род. 1969) — литовский политик, министр транспорта, связи и энергетики Литвы.
 Масюлис, Томас (род. 1975) — литовский баскетболист, форвард, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года.